Jean Bertin ist der Name folgender Personen:

* Jean Bertin (Ingenieur) (1917–1975), französischer Luftfahrtingenieur
 Jean-Victor Bertin (1767–1842), französischer Maler